Кавказ — історичний, культурний та політичний регіон поміж Чорним і Каспійським морем у Росії, Грузії, Вірменії та Азербайджані
 Кавказ — гірська система на між Чорним та Каспійським морем

Кавказ — присілок, Чекмагушівський район, Башкортостан
 Кавказ — залізнична станція і порт на косі Чушка в Керченській протоці, Краснодарський край

Кавказ — село, Київська область, Бориспільський район
 Кавказ — село, Миколаївська область, Баштанський район

 Кавказ — планований, але не створений райхскомісаріат часів німецько-радянської війни
 Кавказ — гірський хребет на видимому боці Місяця
 «Кавказ» — поема українського поета Тараса Шевченка
 «Кавказ» — вірш М. Ю. Лермонтова
 Кавказ — колишній пасажирський поїзд сполученням Київ — Кисловодськ